Сельзя:

 Сельзя (приток Вашки) — река в России, протекает в Архангельской области, Республике Коми. 
 Сельзя (приток Мезени) — река в Российской Федерации, протекает в Архангельской области, Республике Коми.